, guitariste turc.
 Seza Paker, peintre turc.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc